Петър Давчев Шурков е български предприемач от Македония.

Биография 
Петър Шурков е роден в 1893 година в град Велес, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. В 1913 година завършва с четвъртия, последен випуск Солунската българска търговска гимназия,

След Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година заедно със семейството си се устройва в София, където развива търговия с керамични изделия.

След Младотурската революция, в 1908 – 1909 година се занимава със социалистическа дейност във Велес, а от 1909 до 1915 година – в Ксанти.

През 1925 година заминава за Цариград, а през 1928 година построява фабрика за керемиди в град Ескишехир. По-късно отваря фабрика за керемиди и тухли в Малатия, както и в Якаджик и в Ерзерум през 1937 година. Поддържа добри отношения с Кемал Ататюрк и Исмет Иньоню, а след смъртта на Кемал Ататюрк през 1938 година Петър Шурков е изгонен от новите турски власти обратно в България, а имотите му са национализирани.

Умира в 1964 година. Пише спомени.

Вижте също 
 Андон Шурков
 Йордан Шурков
 Михаил Шурков

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Родени във Велес
Българи в Турция
Възпитаници на Солунската българска търговска гимназия
Български имигранти от Македония в София